

Wydarzenia 

 Lidyjczycy podbili Jonię
 Fokajczycy założyli na Korsyce kolonię Alalia
Spartanie zostali pokonani przez Tegejczyjków w Bitwie Pęt

Zmarli 
 Alyattes II – król Lidii

Przypisy